

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 6 podstawowych
 Jeżów – miasto w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Jeżów
 Jeżów – przysiółek wsi Gorzanowice w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Bolków
 Jeżów – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel
 Jeżów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Jeżów – część wsi Wilczyska w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Bobowa
 Jeżów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Jeżów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Jeżów – część wsi Młotkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Jeżów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Zobacz też 
 Jeżów Sudecki, Jeżów-Ług, Jeżowa, Jeżowa Woda, Jeżowe, Jeżowice, Jeżowiec, Jeżówka

Linki zewnętrzne